Comportement antisocial
 Personnalité antisociale
 Antisocial, chanson du groupe Trust, reprise par le groupe Anthrax